

Pessoas
F. D. Lamb. - Fred Dayton Lambert

Outros
Lamb (banda)
Lamb (filme)
The Lamb - um poema
The Lamb (filme)
L.A.M.B.

Desambiguação